Padre Gallo puede referirse a:

 El padre Gallo (telenovela de 1970).
 El padre Gallo (telenovela de 1986).